

Пітішево — присілок, Аліковський район, Чувашія
 Пітішево — присілок, Красночетайський район, Чувашія